Мохнацька сільська рада — назва окремих сільських рад Української РСР та України.

 Мохнацька сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район.
 Мохнацька сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район.